Juan Carlos Rojas puede hacer referencia a las siguientes personas:
Juan Carlos Rojas (1981), ciclista costarricense.
Juan Carlos Rojas (1972), empresario costarricense.
Juan Carlos Rojas (1945-2009), político argentino.
Juan Carlos Rojas (2001), tenista peruano.